Piotr Stępień (ur. 1963) − polski zapaśnik, medalista olimpijski
 Piotr Stępień (ur. 1941) – polski rolnik, przedsiębiorca, samorządowiec i polityk, senator III kadencji
 Piotr Stępień − polski biolog molekularny, profesor nauk biologicznych
 Piotr Stępień − polski filolog klasyczny, doktor habilitowany nauk humanistycznych
 Piotr Stępień − polski inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych

Przypisy